351 км, 351-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 351 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, на Московской  железной дороге (Курская область).  Код: 207340
 351 км —  пассажирская платформа, Северная  железная дорога  (Ярославская область).  Код 311046